Брей () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 110 км на схід від Бордо, 15 км на південь від Періге.

Історія 

1 січня 2017 року Брей, Марсане i Нотр-Дам-де-Саньяк було об'єднано в новий муніципалітет Саньяк.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 95 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 267,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Брей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь